

Niemcy 
Łacińska nazwa miasta:
 Hamburg

Inne 
 (723) Hammonia – planetoida
 Hammonia Fahrradfabrik A. H. Ueltzen – niemiecki producent rowerów